Gisela bezeichnet:

 Gisela (Vorname), weiblicher Vorname (siehe dort für Namensträgerinnen)
 Gisela (Arizona), US-amerikanische Kleinstadt
 Gisela (Film), deutscher Film von Isabelle Stever (2005)
 Gisela (Lied), Lied der deutschen Thrash-Metal-Band Sodom
 Gisela (Sängerin) (* 1979), spanische Sängerin
 GISELa, geografisches Informationssystem für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg
 Gisela, Chart-Hit und Kunstfigur des Komikers Hape Kerkeling, siehe Hape Kerkeling#Gisela
 (352) Gisela, Asteroid mit der Nummer 352
 Gisela 5 ist eine von der Universität Gießen entwickelte schwachwachsende Kirschen-Unterlage
 Gisela (Schiff, 1872), historischer Raddampfer auf dem oberösterreichischen Traunsee 
 Gisela (Schiff, 1959), Fahrgastschiff in Berlin 
 Gisela, Spitzname der BVG-Baureihe G der Berliner U-Bahn
 Gisela Allgemeine Lebensversicherungs- und Aussteuer-Versicherungs-AG, eine Versicherung
 Josef Gisela, Künstlername des österreichischen Malers Josef Urban Rezniček (1851–1899)
 Gisela, Selige, die auf Gislifluh lebte, siehe Gislifluh#Lage und Name 

Siehe auch:

 Gisele
 Giselle ist ein Ballett nach einer Geschichte von Theophile Gautier zur Musik von Adolphe Adam.
 Giselabahn ist ein früherer Name der Salzburg-Tiroler-Bahn.